Appleseed може да се отнася за:

 Във филм

 Johnny Appleseed (филм) – анимация на Уолт Дисни.

 В музиката

 The Appleseed Cast – Инди рок група от Канзас.

 Японска медия

 Appleseed (манга) – научно фантастична манга на Масамуне Широу, излязла в четири тома между 1985 и 1987 г.
 Appleseed (ОВА) ОВА филм излязъл на 21 април 1988 в Япония. Това е първият анимиран филм базиран на манга поредицата.
 Appleseed (SNES) игра за нинтендо базирана на манга поредицата.
 Appleseed EX видео игра за PlayStation 2, базирана на филма от 2004 г. със същото име.
 Appleseed (филм) аниме филм, режисиран от Шинджи Арамаки излязал в Япония на 17 май 2004, който е базиран върху персонажите на оригиналната манга.
 Appleseed EX Machina продължение на филма от 2004. Филмът излиза на 20 октомври 2007 и в създаването му се споменава името на китайския режисьор Джон Ву.